Sing me a song (Mon Amour), album en single van Mon Amour
Sing me a song (Bernadette), single van Bernadette, Eurovisiesongfestival 1983